Комаро́в () — русская фамилия, образованная от прозвища «Комар», которое мог получить человек некрупного телосложения либо надоедливый человек. В Списке общерусских фамилий занимает 26-е место.

Известные носители

А 
 
 
 Комаров, Анатолий Андреевич (в монашестве Андрей; 1879—1955) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Днепропетровский и Запорожский.
 
 Комаров, Аполлон Петрович (1859—?) — инженер-технолог, учёный, общественный деятель.
 Комаров, Арман Геннадьевич (род. 1999) — российский поэт.
 Комаров, Арсений Васильевич (1907—2002) — советский военно-политический деятель, вице-адмирал.

Б 
  (1882—1975) — украинский библиограф, публицист.

В 
 Комаров, Вадим Алексеевич (род. 1954) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 
 Комаров, Вениамин Павлович (род. 1929) — кузнец-штамповщик Ярославского моторного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 Комаров, Виссарион Виссарионович (1838—1907) — русский журналист и писатель.
 
 Комаров, Вячеслав Васильевич (род. 1950) — советский учёный-юрист, кандидат юридических наук, профессор.

Г 
 Комаров, Геннадий Павлович (род. 1941) — начальник Восточно-Сибирской железной дороги в 1988—2000 годах, Почётный гражданин города Иркутска.
 Комаров, Геннадий Владимирович (род. 1957) — генеральный директор Приборостроительного завода Росатома (с 2015), лауреат Премии Правительства РФ.

Д

Е

И 
 
 
 Комаров, Ипполит Ипполитович (1892—1978) — полковник лейб-гвардии Преображенского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

К

Л 
 Комаров, Лев Иванович (1938—2001) — советский физик.
 Комаров, Леонид Александрович (род. 1987) — финский и российский хоккеист

М 
 Комаров, Матвей (1730—1812) — лубочный писатель XVIII века.
 Комаров, Меркурий Елеазарович (1828—1894) — промышленник, российский общественный деятель.

Н

О

П 
 
 Комаров, Пётр Степанович (1911—1949) — русский советский поэт.

С 
 
 Комаров, Станислав Владимирович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.

Ф 
 
 Комаров, Федот Емельянович (1887—1951) — русский советский писатель, печатался под псевдонимом Пётр Яровой.
 Комаров, Феликс Романович (род. 1948) — галерист, меценат, вице-президент творческого союза художников России, дизайнер.
 Комаров, Фоат Фагимович (род. 1958) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва (2007—2011).

Ю 
 Комаров, Юрий Александрович (род. 1945) — главный исполнительный директор «Штокман Девелопмент АГ».

Топоним

Россия 
 Комаров — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Комаров — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Комаров — действующий стратовулкан на восточной Камчатке.
 Комаров — река в Республике Коми.

Украина 
 Комаров — село в Винницком районе Винницкой области.
 Комаров — село в Турийском районе Волынской области.
 Комаров — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Комаров — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Комаров — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Комаров — село в Кельменецком районе Черновицкой области.

Другое 
 Комаров — кратер на Луне.
 Комаров — мультипликационный фильм студии «Союзмультфильм».
 Космонавт Владимир Комаров — научно-исследовательское судно.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)